Iringa (regio), een regio in Tanzania
 Iringa (stad), de hoofdstad van die regio